Хіракі Ріка і Міягі Нана були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Хіракі - з Емі Фрейзер, а Міягі - з Рейчел Макквіллан.

Фрейзер і Хіракі програли в першому колі парі Лаура Голарса і Лізель Горн.

Маквіллан і Міягі програли у чвертьфіналі парі Крісті Богерт і Жюлі Алар-Декюжі.

Серена Вільямс і Вінус Вільямс виграли титул, перемігши у фіналі пару Кетеліна Крістя і Крістін Кунс з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Катріна Адамс /  Деббі Грем (чвертьфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Міягі Нана (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер /  Хіракі Ріка (1-ше коло)
 Кетрін Берклей /  Керрі-Енн Г'юз (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1998 IGA Classic Doubles Draw

U.S. National Indoor Tennis Championships
Тур WTA 1998